Fontana může znamenat:
 Fontána, umělecky ztvárněný zdroj vody, kašna
 Fontana della Barcaccia v Římě
 Fontána čtyř řek v Římě
 Fontána Garraffo v Palermu
 Fontány v Římě
 Fontána (Vladislav Gajda) v Ostravě

místní název
 Fontana (Kalifornie)
 Fontana (jezero) - jezero v Argentině

příjmení osob
 Alberto Fontana (1518–1558), italský malíř
 Baltazar Fontana (1661–1733), italský barokní sochař a štukatér
 Carlo Fontana (1638–1714), italský architekt a sochař
 D. C. Fontana (* 1939), americká televizní scenáristka
 D. J. Fontana (1931–2018), americký bubeník
 Domenico Fontana (1543–1607), italský architekt, malíř a sochař
 Élodie Fontanová (Fontan; * 1987), francouzská herečka
 José de Anchieta Fontana (1940–1980), brazilský fotbalista
 Julian Fontana (1810–1869), polský klavírista a hudební skladatel
 Lorenzo Fontana (* 1980), italský politik, poslanec a ministr za Ligu Severu
 Lucio Fontana (1899–1968), italský sochař a malíř argentinského původu
 Norberto Fontana (* 1975), argentinský automobilový závodník
 Prospero Fontana (1512–1597), italský malíř pozdní renesance
 Santino Fontana (* 1982), americký divadelní herec, režisér a skladatel

jiný význam
 Fontana Records, americké hudební vydavatelství

podobné jméno
 Theodor Fontane (1819–1898), německý romanopisec a básník

Rozcestníky - příjmení